Alchymist steht für:
 Alchimist, jmd. der Alchemie praktiziert
 Alchymist ist der Name einer Rosensorte von W. Kordes’ Söhne
 Der Alchymist (Forster), Ballett von Josef Forster
 Der Alchymist (Spohr), Oper von Louis Spohr
 Der Alchymist ist eine Publikation von Jan Erazim Vocel
 Der Alchymist oder Der Liebesteufel ist ein Bühnenwerk von Joseph Schuster